Конвой №1242 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні 1943-го. 

Конвой сформували для проведення групи транспортних суден до Рабаулу – головної передової бази у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому був атол Трук у східній частині Каролінських островів, котрий до лютого 1944-го виконував роль транспортного хабу, через який йшло постачання японських сил у кількох архіпелагах (ще до війни на Труці створили потужну базу ВМФ).  

До складу конвою №1242 увійшли транспорти Нанкай-Мару №2 та Манко-Мару, а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-33.

24 травня 1943-го судна вийшли із Труку та попрямували на південь. В цей період американська авіація ще не могла діяти проти комунікацій до архіпелагу Бісмарку, проте була наявна значна загроза зі сторони підводних човнів. Втім, конвой №1242 успішно прибув 29 травня до Рабаулу.

Примітки 

1242

1242